Alzon steht für:

 Alzon, französische Gemeinde im Département Gard
 Alzon (Gardon), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Gardon

Alzon ist der Name von
 Emmanuel d’Alzon (* 30. August 1810; † 21. November 1880), französischer Ordensgründer der Assumptionisten